Баранники — название населённых пунктов.

Россия 
 Баранники — деревня в Собинском районе Владимирской области.
 Баранники — деревня в Верещагинском районе Пермского края.

Украина 
 Баранники — село в Кобелякском районе Полтавской области.